La expresión El Dorado puede referirse a:

 El Dorado, lugar mítico lleno de oro en el norte de Sudamérica;

Arquitectura 
 Teatro El Dorado de Madrid;
 El Dorado, edificio de apartamentos situado en Nueva York;
 Eldorado Institute, instituto científico de Campinas, Brasil

Cine y televisión 
 El Dorado, película western de 1966;
 El Dorado, película de 1988;
 The Road to El Dorado, película animada del año 2000;
 El Dorado, programa televisivo de Latina Televisión;
 El Dorado, estudio de grabación argentino

Deporte 
 El Dorado, nombre dado a los años 1949-1953 del fútbol colombiano;
 El Dorado Wrestling, promoción de lucha libre profesional japonesa;

Divisiones administrativas 
 Argentina:
 El Dorado, localidad de la Provincia de Buenos Aires;
 Colombia:
 El Dorado, municipio del departamento del Meta;
 Estados Unidos:
 El Dorado, ciudad del estado de Arkansas;
 El Dorado, condado del estado de California;
 El Dorado, ciudad del estado de Kansas;
 Perú:
 El Dorado, provincia del Departamento de San Martín;
 Uruguay:
 El Dorado, villa en el departamento de Canelones;
 Venezuela:
 El Dorado, ciudad del estado Bolívar;

Música 
El Dorado, álbum del cantautor estadounidense 24kGoldn;
El Dorado, álbum del grupo Revólver;
El Dorado, álbum del grupo Aterciopelados;
El Dorado, sencillo del grupo Iron Maiden;
El Dorado, álbum de la artista Shakira;

Personajes ficticios 
 El Dorado, superhéroe de DC Comics;

Transporte 
 Aeropuerto Internacional El Dorado en la ciudad de Bogotá, Colombia.

Supermercado 
 El Dorado, supermercado de Uruguay.

Véase también 
 Eldorado (desambiguación)